Potopa může být:

 Povodeň – přírodní katastrofa
 Potopa světa – biblický příběh
 Potopa (kniha) – román polského spisovatele Henryka Sienkiewicze

Externí odkazy